Гудау́та () — железнодорожная станция Абхазской железной дороги в городе Гудауте в Абхазии.

На станции расположено здание вокзала в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.

История 
Строительство железной дороги в Гудауте было запланировано в XIX веке. В конце 1860-х годов наметили строительство магистральной железной дороги от Туапсе до Сухума, которая должна была связать закавказские губернии с центральными регионами Российской империи.

К строительству железной дороги приступили в 1903 году, однако из-за начала Русско-японской войны и общего положения внутри Российской империи пришлось отказаться от продолжения работ. К ним вернулись в 1914 году, однако в 1917-м из-за начала революции строительство вновь отложили. Железная дорога в Абхазии была построена уже в советское время. 

После грузино-абхазской войны здание гудаутского вокзала не пострадало от боевых действий, однако пришло в упадок и нуждается в капитальном ремонте. По состоянию на 2022 год функционирует лишь незначительная часть вокзала, в том числе работают касса и комната дежурного по станции.

Дальнее сообщение по станции 

Звёздочкой отмечены поезда, курсирующие только в летний период.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии
Гудаута